«Chameau» puede referirse a:
 Chameau, montaña de la comuna francesa de Terre-de-Haut.
 Chameau, nombre alternativo de L'Assise, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Moron.